The Riddle of the Sands bezeichnet:

 den Originaltitel eines Romans von Robert Erskine Childers, siehe Das Rätsel der Sandbank
 den Originaltitel einer britischen Verfilmung des Romans, siehe Bei Nacht und Nebel